Baurci (, ) se poate referi la:

 Localități și locuri din Republica Moldova
 Baurci - sat din cadrul comunei Chircăieștii Noi din raionul Căușeni
 Baurci () - localitate-centru de comună din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
 Baurci-Moldoveni, Cahul (, ) – localitate-centru de comună din raionul Cahul
 rezervația naturală Baurci din același raion

 Altele
 Râul Baurci – un râu din Găgăuzia

Vezi și 
 Baurene

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova